WRZ steht für:
 Wasserrettungszug, taktische Katastrophenschutzeinheit
 Wissenschafts- und Restaurierungszentrum, die Werkstatt für Bildrestaurationen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam
 Bahnhof Rüdnitz (Abkürzung im Betriebsstellenverzeichnis)

wrz steht für:
 Warray (ISO-639-3-Code), australische Sprache am Adelaide River (Van-Diemen-Golf), Northern Territory

Abkürzung